Moby může být:

 Moby (* 1965) – americký hudebník
 Moby (album) – jeho album
 Moby Benedict (* 1935) – americký baseballista
 Moby Group – afgánská mediální společnost
 Moby Dick – román amerického spisovatele Hermana Melvilleho